Aquesta és una llista incompleta dels capítols de la sèrie de televisió Pacific Blue.

Enllaços externs 
 Pacific Blue a TV Guide

Pacific Blue
Pacific Blue